Unterasbach ist der Ortsname von

 Unterasbach (Anzing), Ortsteil der Gemeinde Anzing, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Unterasbach (Gunzenhausen), Ortsteil der Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Unterasbach (Oberasbach), Ortsteil der Stadt Oberasbach, Landkreis Fürth, Bayern

Siehe auch:
 Unteraspach, Stadtteil und Dorf von Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg